В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо Дьюрі і Енн Гоббс 6-1, 6-0.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (2-ге коло)

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Міма Яушовец /  Кеті Джордан (2-ге коло)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Пола Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International